Lava Lava bezeichnet:

 Lava-Lava, ein polynesischer Männerrock
 Lava-Lava!, eine französische Zeichentrickserie (1995)

Siehe auch:

 Lava Lava Alta, eine bolivianische Ortschaft
 Lava (Begriffsklärung)